Ihm House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ihm House (Iowa), ID-Nr. 83004819
 Ihm House (Wisconsin), ID-Nr. 86002301